

Geografia
 Gallegos – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

 Gallegos – fiume argentino

 Gallegos de Argañán – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Gallegos de Altamiros – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Gallegos de Sobrinos – comune spagnolo di 99 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Gallegos de Solmirón – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Gallegos de Hornija – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Gallegos del Pan – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Gallegos del Río– comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Río Gallegos – città della provincia argentina di Santa Cruz, nella Patagonia meridionale
 Rómulo Gallegos – comune del Venezuela situato nello stato dell'Apure
 Rómulo Gallegos – comune del Venezuela situato nello stato del Cojedes

Persone
 Alphonse Gallegos (1931-1991) – vescovo cattolico statunitense
 Carlos Vega Gallegos (1939) – ex cestista messicano
 Fernando Talaverano Gallegos (1563-1619) – avvocato e funzionario spagnolo 
 Héctor Hernández Gallegos (1985) – cestista messicano
 José Domingo de Obaldía (1845-1910) – politico panamense
 José Luis Gallegos Arnosa (... – ...) – dirigente sportivo spagnolo
 Julián Isaac Sánchez Gallegos (1988) – tuffatore messicano
 Luis Felipe Gallegos (1991) – calciatore cileno
 Maria Guadalupe González Gallegos, nota come Lupita González (1987) – modella messicana
 Matías Gallegos (1997) – calciatore argentino
 Raúl Alcalá Gallegos (1964) – ex ciclista su strada messicano
 Rómulo Gallegos (1884-1969) – politico e scrittore venezuelano
 Sebastián Gallegos (1992) – calciatore uruguaiano
 San Felices de los Gallegos – comune spagnolo di 611 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Tim Gallegos (...) – bassista statunitense

Altro
 Premio Rómulo Gallegos –  premio di narrativa in lingua spagnola